Vastseliina (gemeente), een voormalige gemeente in Estland, provincie Võrumaa
Vastseliina (plaats), een plaats in Estland, gemeente Võru vald